Andrea Begley – cantautrice irlandese
 Ed Begley – attore statunitense
 Ed Begley Jr. – attore statunitense
 Louis Begley – scrittore statunitense
 Michael Begley – canottiere statunitense
 Michael Joseph Begley – vescovo cattolico statunitense